Giba – comune italiano della Sardegna
Giba – soprannome del pallavolista Gilberto de Godoy
GIBA – Giocatori Italiani Basket Associati